Burbank se poate referi la:
locuri
Burbank, California
Burbank, Illinois.
Burbank, Ohio.
Burbank, Oklahoma.
Burbank, Queensland
Burbank, Washington.
altele
 Burbank Films Australia
 Luther Burbank, botanist